

Лайси — село в гміні Ґетшвалд Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лайси — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства